Qaqqartivattiaq bezeichnet:
 Qaqqartivattiaq (Berg, Ikaasammiit), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qaqqartivattiaq (Berg, bei Sermiligaaq), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland